Баллигири (, также ; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).

Баллигири известен, главным образом своим международным морским портом — Рослэр Европорт (ранее Рослэр Харбор).

Местная железнодорожная станция была открыта 30 августа 1906 года.

Через Баллигири проходит европейский маршрут , благодаря которому (используя действующее паромное сообщение) можно проехать от Корка до Омска в России. Участок данного маршрута имеет местный автодорожный номер — , который ведёт от морского терминала до объездной города Корк.

Демография 
Население — 1041 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1038 человек.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания 

Населённые пункты графства Уэксфорд